

Geografia 
 Nieuw Amsterdam – nome di Nuova Amsterdam in olandese
 Nieuw-Amsterdam – località dei Paesi Bassi
 Nieuw Amsterdam – località del Suriname

Trasporti 
 Nieuw Amsterdam (transatlantico) della Holland America Line
 Nieuw Amsterdam (nave da crociera) della Holland America Line